Hanig ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Hanig (* 1968), deutscher Drehbuchautor, Regisseur und Journalist
 Gustav Hanig (* 1945), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Hänig